Йордан Димитров Спиров е български актьор.

Биография 
Роден на 13 март 1928 г. в град София. Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство през 1964 г.

След това играе на сцените на Софийски областен театър (1946-1947), както и на тези във Враца (1953-1959), Пловдив (1959-1964) и Благоевград (1964-1978). По-късно става част от трупата на театър „София“ (1978-1979).

Получава званието „заслужил артист“ през 1975 г.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1975).
 III награда „за мъжка роля“ на V национален преглед на българската драма и театър за ролята на (Тодор Троенеца) от пиесата „Музика от Шатровец“ на Константин Илиев.

Театрални роли 
 „Дърветата умират прави“ (А. Касона) – другия
 „Пигмалион“ (Бърнард Шоу) – професор Хигинс
 „Майстори“ (Рачо Стоянов) – Найден
 „Човекоядката“ (Иван Радоев) – Кънчо

Телевизионен театър 
 „Силует под дъжда“ (1990) (Димитър Василев)
 „В неделя Господ си почива…“ (1990) (Стефан Цанев), 2 части
 „Зимно разписание“ (1989) (Димитър Начев)
 „Песен за сбогуване“ (1988) (Петър Анастасов)
 „Змейова сватба“ (1984) (от П. Ю. Тодоров, реж. Вили Цанков)
 „Синьобелият скреж“ (1984) (Кольо Георгиев)
 „Ковачи на мълнии“ (1981) (Иван Пейчев)
 „Люлка на героя“ (1980) (Диас Гомес)
 „Сократ“ (1980) (Едвард Радзински)
 „Музика от Шатровец“ (1977) (Константин Илиев)

Филмография

Външни препратки 
  
  Йордан Спиров в КиноПоиск
  Йордан Спиров в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Заслужили артисти (България)
Родени в София